Ме́цовон ()  — община (дим) в Греции. Входит в периферийную единицу Янина в периферии Эпир. Население 6196 жителей по переписи 2011 года. Площадь 363,656 квадратного километра. Плотность 17,04 человека на квадратный километр. Административный центр — Мецовон. Димархом на местных выборах 2014 года избран Констандинос Дзафеас ().

Община создана в 1946 году (). В 2010 году по программе «Калликратис» () к общине Мецовон присоединена упразднённая община Эгнатия и сообщество Милея.

Административное деление 

Община (дим) Мецовон делится на три общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Греции
Янина
Мецовон